Дмитрий Альбертович Подберезский (,  (альтернативное написание имени), ; род. 1952, Минск) – белорусский музыкальный журналист и критик, писатель и телеведущий.

Биография 
Родился в 1952 году в Минске. Выпускник филологического факультета БГУ 1974 года. По окончании университета отрабатывал два года учителем, потом был администратором объединения «» киностудии «Беларусьфильм».

В 1980-х годах занимал должность председателя минского клуба любителей джаза. Член Союза белорусских писателей с 1994 года, Белорусской ассоциации журналистов с 1998 года. С 2011 года один из руководителей лейбла «Dzida Music».   

Член жюри конкурсных частей польских музыкальных фестивалей «» в 2000–2005 годах, «Басовище» в 2006–2007 годах, белорусского «Cover King» в 2014 году.    

Известен по работе в изданиях: сайт «Experty.by«, «Белорусская деловая газета», радио «Свобода», журнал «» (заместитель главного редактора с 2014 года). Писал на музыкальную тематику с середины 1970-х годов для «Знамени юности», «Рабочей смены», «Літаратуры і мастацтва», «», «Нашей Нiвы», «Маладосці», «Tuzin.fm», «Клуба и художественной самодеятельности», «Jazz-Квадрата», «», » и других газет, журналов и сайтов.

В 1970-х– 1980-х годах на «Беларусь 1« вёл передачи «», «».

В 1990-х годах вёл передачу «» на радио «» и её правоприемнице «Радио 101.2» до их закрытия властями. В 2000-х вёл передачи «» и «» на радио «Свобода». 

Является автором «Энцыклапедыі беларускай папулярнай музыкі» ("), работа над которой шла более шести лет. Первая презентация издания прошла 2 июня 2008 года в минском клубе «Граффити» («Графіці»). Впоследствии фолиант был презентован на «Славянском базаре» в Витебске в 2009 году.

Книги 
 «» (издательство «», 1990)
 «» (издательство Музыкального общества БССР, 1989) (редактор)
 «Сола на саксафоне» 
 «Запретная музыка с 30-х годов: толковый словарь терминологии популярной музыки» (1994)
 «Музычны слоўнік беларуска-рускі = Музыкальный словарь русско-белорусский» (издательство «», 1999) (соавтор)
 «» (издательство «БТН-Информ», 2000)
 «Белорусский ежегодник, 2006: сборник обзорных и аналитических материалов по развитию ситуации в Республике Беларусь в 2006 году» (издательство Вильнюсского университета, 2007) (соавтор)
 «» (издательство «», 2008)
 «Брыдкія аповеды» (издательство «» (), 2015)

Оценки 
Вецер Мэханiчны, сооснователь портала «Tuzin.fm», будучи интервьюируемым Ольгой Самусик из «Музыкальной газеты» в 2005 году, причислил Подберезского к числу «ведущих музыкальных журналистов и критиков».

Виктория Попова, журналистка «Советской Белоруссии», по итогам презентации книги «» в 2008 году высоко оценила усилия автора: «Об отсутствии шоу-бизнеса в стране мы можем „гундосить“ годами, но вот составить справочник артистов в оболочке „Энциклопедии белорусской популярной музыки“ сподобился только один — Дмитрий Подберезский». Высокую оценку изданию дали и представители рок-истеблишмента: Александр Куллинкович, фронтмен группы «Нейро Дюбель», отметил, что автор проделал огромную и очень нужную работу как для артистов, так и для поклонников («Такие издания очень нужные и очень полезные. И их должно быть много»), Юрий Цыбин, организатор церемонии «Рок-коронация», похвалил сборник: «Именно такие издания Беларуси нужны. Не было ещё, чтобы в этой сфере что-то такое фундаментальное делалось. Это очень солидное издание».

В 2011 году на вопрос Дмитрия Бояровича с «» о стоящих белорусских музыкальных критиках Павел Свердлов, редактор Европейского радио для Беларуси, среди прочих отметил и Дмитрия Подберезского, потому что тот «годно пишет про музыку».

Личная жизнь 
Женат, имеет двух сыновей.

Примечания

Ссылки 
 Зьміцер Падбярэскі на радио «Свобода» 
 Интервью «Sputnik» 
  Книги автора в каталоге Национальной библиотеки Беларуси

Журналисты по алфавиту
Журналисты Белоруссии
Писатели Белоруссии
Музыкальные критики СССР
Выпускники филологического факультета Белорусского государственного университета